Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2020 var det 44:e Juniorvärldsmästerskapet i ishockey. Toppdivisionen spelades i Ostrava och Třinec i Tjeckien under perioden 26 december 2019 – 5 januari 2020. JVM i de lägre divisionerna spelades på andra platser och under andra tidpunkter.

Toppdivisionen 
Topdivisionen var den högsta divisionen i JVM 2020 och spelades i Ostrava och Třinec i Tjeckien under perioden 26 december 2019 – 5 januari 2020.

Deltagande lag 
Tio lag kvalificerade sig för spel i toppdivisionen 2020 utifrån resultatet i juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2019.

Arenor

Gruppspel 
Grupp A spelades i Třinec och grupp B i Ostrava.

 De fyra bäst placerade lagen i respektive grupp gick vidare till kvartsfinalerna.
 De sist placerade lagen i respektive grupp mötte varandra i nedflyttningsmatcher till division I A.

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsmatcher

Tyskland kvalificerat för fortsatt spel i toppdivisionen 2020 efter 2–1 i matcher. Kazakstan nedflyttat till division I A 2020.

Slutspel

Slutspelsträd
{{8TeamBracket-IIHF World Championship

| RD1-seed1= B1
| RD1-team1= 
| RD1-score1= 6
| RD1-seed2= A4
| RD1-team2= 
| RD1-score2= 1

| RD1-seed3 = B2
| RD1-team3 = 
| RD1-score3= 0
| RD1-seed4 = A3
| RD1-team4 = 
| RD1-score4= 1

| RD1-seed5 = A1
| RD1-team5 = 
| RD1-score5= 5
| RD1-seed6 = B4
| RD1-team6 = 
| RD1-score6= 0

| RD1-seed7 = 2A
| RD1-team7 = 
| RD1-score7= 1
| RD1-seed8 = 3B
| RD1-team8 = 
| RD1-score8= 3

| RD2-seed1 = B1
| RD2-team1 = 
| RD2-score1= 5
| RD2-seed2 = A3
| RD2-team2 = 
| RD2-score2= 0

| RD2-seed3 = A1
| RD2-team3 = 
| RD2-score3= 4
| RD2-seed4 = B3
| RD2-team4 = '''

Division I A 
Division I A var den näst högsta divisionen i JVM 2020 och spelades 9 – 15 december 2019 i Minsk, Belarus.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från toppdivisionen) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division I B)

Tabell
 

Källa:IIHF ()

Division I B 
Division I B var den tredje högsta divisionen i JVM 2020 och spelades 12 – 18 december 2019 i Kiev, Ukraina.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division I A) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division II A)

Tabell 
 

Källa: IIHF ()

Division II A 
Division II A var den fjärde högsta divisionen i JVM 2020 och spelades 6 – 12 januari 2020 i Vilnius, Litauen.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division I B) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division II B)

Tabell

Division II B 
Division II B var den femte högsta divisionen i JVM 2020 och spelades 27 januari – 3 februari 2020 i Gangneung, Sydkorea.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division II A) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division III)

Tabell

Division III 
Division III var den sjätte högsta divisionen i JVM 2020 och spelades 13 – 19 januari 2020 i Sofia, Bulgarien.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division II B)

Slutställning

Island flyttas upp till Division II B i 2021 års mästerskap.

Referenser 

2019 i Tjeckien
2020 i Tjeckien
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckien
Ishockeysäsongen 2019/2020
2020
Třinec
Sport i Ostrava